Pelle Svanslös och taxen Max är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1944. Det är den sjätte boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1944
Verk av Gösta Knutsson